Segars ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Monroe Segars (* 1938), US-amerikanischer Diplomat
 Simon Segars (* 1967), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ARM Holdings